Die Liga 1 2016/17 war die 79. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 22. Juli 2016 und endete am 5. Juni 2017.

Titelverteidiger war Astra Giurgiu.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 14 Mannschaften. Nach einer aus 26 Spieltagen bestehenden Hauptrunde wurde die Liga in einer Meisterschaftsrunde und eine Relegationsrunde geteilt. Die erzielten Punkte wurden dabei nach Abschluss der Hauptrunde geteilt. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen die zwei letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der zwei Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Der Tabellenzwölfte musste in die Relegation um den Verbleib in der Liga 1.

Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Mannschaften

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Zwölftplatzierte bestritt im Anschluss an die reguläre Saison Relegationsspiele gegen den Drittplatzierten der Liga II.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2016/17